Indigene Völker Nordamerikas umfasst:

 Indianer Nordamerikas, indianische Völker in Mexiko, USA und Kanada
 First Nations, indigene Völker Kanadas
 Indigene Völker Alaskas, Völker aus der Region des heutigen US-Bundesstaats Alaska
 Eskimo, Sammelbezeichnung für indigene Völker im nördlichen Polargebiet
 Aleuten (Volk), Ureinwohner der Aleuten-Inseln (Selbstbezeichnung Unanga)
 Hawaiier, polynesische Ureinwohner der Hawaii-Inseln (Selbstbezeichnung Kanaka Maoli), siehe Hawaii #Bevölkerung

Siehe auch:
 Nordamerikanische Kulturareale
 Liste nordamerikanischer Indianerstämme